Miejscowości w USA:
 Channahon – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Will
Gminy w USA:
 Channahon (ang. Channahon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will